Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2017 проводился с 11 по 18 февраля 2017 в городе Флимс.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда Baden Regio HBL (скип Алина Пец), победившая в финале команду Flims (скип Биния Фельчер). Бронзовые медали завоевала команда Aarau PwC (скип Сильвана Тиринзони).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2017.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал или «1-я команда против 2-й»). Проигравшая команда встречается в полуфинале с 3-й командой; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие напрямую в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк 
16 февраля, 19:00

Плей-офф 
{{PagePlayoffBracket 
| RD1= Четвертьфинал(1-я команда против 2-й)
| RD2= Полуфинал
| RD3= Финал
| team-width = 160px

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1= | RD1-score1= 7| RD1-seed2= 2
| RD1-team2= 
| RD1-score2= 5
| RD1-seed3= 3
| RD1-team3= 
| RD1-score3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= 
| RD1-score4= 

| RD2-seed1= 2
| RD2-team1= 
| RD2-score1= 5
| RD2-seed2= 3
| RD2-team2= 
| RD2-score2= 3

| RD3-seed1= 1
| RD3-team1= 
| RD3-score1= 6
| RD3-seed2= 2
| RD3-team2= 
| RD3-score2= 7
}}Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 17 февраля, 12:00Полуфинал. 17 февраля, 19:00Финал.' 18 февраля, 15:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2017
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров 2017

Спорт в Швейцарии в 2017 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди женщин